Der Swiss Ice Hockey Cup 2014/15 war die zwölfte Austragung des nationalen Pokalwettbewerbs im Eishockey in der Schweiz und die erste Austragung seit 1972. Der Wettbewerb wurde in einem k.-o.-System mit jeweils einer Partie pro Begegnung ausgetragen.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 32 Mannschaften am Cup teil. Dies sind alle NLA- und NLB-Vereine, sowie elf Teilnehmer aus der ersten Liga, die in zwei Qualifikationsrunden ermittelt wurden.

Turnierplan

Sechzehntelfinal

Modus 

In der ersten Runde wurden die Vereine innerhalb von geografischen Regionen einander zugelost. Die NLA-Teams und die besten vier NLB-Teams der letztjährigen Qualifikationsrunde waren gesetzt. Unterklassige haben Heimrecht, bei Gleichklassigkeit erhält die erstgezogene Mannschaft Heimvorteil.

Einteilung

Ansetzungen 
Die Paarungen wurden am 29. April 2014 ausgelost. Alle Begegnungen fanden am 1. Oktober 2014 statt.

Achtelfinal 
Ab dem Achtelfinal kann jede Mannschaft auf jede andere treffen. Die Begegnungen wurden unmittelbar nach Beendigung der ersten Runde ausgelost. Das unterklassige Team hat Heimvorteil, bei gleicher Ligazugehörigkeit entschied das Los. Die Spiele fanden am 28. Oktober und am 29. Oktober statt.

Viertelfinal 
Die Viertelfinalspiele fanden am 15. Dezember 2014 statt.

Halbfinal 
Die beiden Halbfinalpartien fanden am 6./7. Januar 2015 statt.

Final 
Der Final fand am 11. Februar 2015 in Bern statt. Der Sieger der Partie trägt den Titel Swiss Ice Hockey Cup – Sieger 2015.

Weblinks 
 Homepage des Swiss Ice Hockey Cup auf swissicehockeycup.ch

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Eishockeysaison 2014/15
Eishockeywettbewerb in der Schweiz